Эльта, ELTA:
  — населённый пункт в Швеции.
 «Эльта» — советский футбольный клуб из Ельца.
 «Эльта» — название молодёжной команды ХК «Липецк» в сезоне 2013/14.
 ELTA Systems — израильская компания, производитель оборонной продукции.
 ELTA — национальное информационное агентство Литвы.